Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2016 года проходил с 22 по 26 июня на стадионе «» в Дурбане (ЮАР), во время квалификации на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Спорт в ЮАР в 2016 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Дурбане
2016 год в лёгкой атлетике
Июнь 2016 года
Чемпионаты Африки в 2016 году
Чемпионаты Африки в ЮАР